Hidalgo în spaniolă, respectiv Fidalgo în portugheză, erau titluri nobiliare tradiționale derivate din cele două limbi după cum urmează 
 hijo de algo și 
 filho de algo, 
adică "fiul cuiva dintr-o familie nobiliară".  Studiați mai multe amănunte la articolul despre Hidalgo (nobilimea spaniolă).

Fidalgo  

 Fidalgo Island, insulă în Comitatul Skagit, Washington, USA. 
 Salvador Fidalgo, explorator spaniol a Oceanului Pacific de nord-vest.

Hidalgo

Persoane 

 Andrew Hidalgo, antreprenor 
 Anne Hidalgo, primar adjunct al orașului Paris
 David Hidalgo, muzician
 Giovanni Hidalgo, muzician
 Michel Hidalgo, jucător de fotbal și manager
 Miguel Hidalgo y Costilla, preot și lider al mișcării de independență a Mexicului 
 Rubén Ramírez Hidalgo, jucător de tenis spaniol 
 Richard Hidalgo, sportiv din Venezuela 
 Ruth Hidalgo, profesoară și designer de bijuterii

Locuri

Filipine  

 Hidalgo Street, Manila, strada Hidalgo din Manila este considerat "paradisul fotografilor din Filipine

Mexico 

 Hidalgo (stat Mexic), un stat federal, una din cele 31 de entități federale ale Mexicului 
 Hidalgo Nuevo León, un oraș din nordul Mexicului 
 Miguel Hidalgo, D.F., un cartier al Districtului Federal Mexican Federal 
 Ciudad Hidalgo, oraș din Mexic 
 Dolores Hidalgo, un oraș din partea central-nordică a statului Guanajuato

Statele Unite ale Americii 

 Hidalgo, Illinois 
 Hidalgo, Texas 
 Comitatul Hidalgo, New Mexico 
 Comitatul Hidalgo, Texas

Loc ficțional  

 Hidalgo, națiune fisțională în seriile Doc Savage

Alte utilizări  

 Hidalgo (film), cu Viggo Mortensen 
 Hidalgo, calul lui Frank Hopkins 
 Un asteroid -- 944 Hidalgo
 Tratatul de la Guadalupe Hidalgo, care a terminat Războiul mexicano-american
 

Nume proprii